Кирвесниеми () — финская фамилия.

Известные носители:
 Кирвесниеми, Марья Лиса (род. 1955) — финская лыжница, многократная чемпионка олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Кирвесниеми, Харри (род. 1958) — финский лыжник, чемпион мира 1989 года; муж Марьи-Лийсы Кирвесниеми.